

Фотиново () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.
 Фотиново () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Батак.